Harfa birmańska – japoński film z 1956 roku
 Harfa birmańska – japoński film z 1985 roku